Завидово — название географических объектов:

Населённые пункты

Россия 
 Завидово — деревня в Череповецком районе Вологодской области
 Завидово — деревня в Чучковском районе Рязанской области
 Завидово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области
 Завидово — деревня в Ильинском сельском поселении Кимрского района Тверской области.
 Завидово — деревня в Печетовском сельском поселении Кимрского района Тверской области.
 Завидово — село в Конаковском районе Тверской области.
 Завидово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Завидово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Завидово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина 
 Завидово — село в Мукачевском районе Закарпатской области.

Другое 
 Завидово — особо охраняемая природная территория федерального значения со статусом национального парка, расположенная рядом с одноименной деревней Конаковского района Тверской области. В ней находится государственная резиденция «Русь» Президента России, а также научно-опытное хозяйство;
 Завидово — комплекс отдыха на берегу Волги в Конаковском районе, принадлежащий Главному управлению дипломатического корпуса МИД России;
 Завидово — железнодорожная станция на участке Москва—Тверь в посёлке Новозавидовский.

См. также 
 Большое Завидово

Примечания